Pals (Spanje), een gemeente in Spanje,
Pals (landgoed), een landgoed in de gemeente Bladel
Pals, een achternaam
Pediatric Advanced Life Support, reanimatie van kinderen door multidisciplinair team van artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen